Fahlstedt ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Fahlstedt (1853–1923), schwedische Schulleiterin, Schriftstellerin und Übersetzerin

 Eugène Fahlstedt (1851–1935), schwedischer Musikwissenschaftler
 Jenny Fahlstedt (1853–1906), schwedische Schauspielerin
 Ludvig Fahlstedt (* 1972), schwedischer Schauspieler
 Sven Fahlstedt, schwedischer Bühnenbildner